Les Muroidea sont une super-famille des mammifères terrestres appartenant à l'ordre des  rongeurs (sous-ordre des Myomorpha) comprenant des souris, des rats, des campagnols, des hamsters, des lemmings, des gerbilles et de nombreux autres parents. Les dernières révisions de la classification distinguent plus de  espèces réparties en 280 genres environ appartenant à six familles et 19 sous-familles selon le MSW.

Bien que les Muroidea soient originaires d'Eurasie, ils sont présents dans une grande variété de biotopes, ils sont présents sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique.

Liste des familles 

Les études récentes tendent à distinguer six familles avec deux familles de position incertaine et un clade monophylétique formé des quatre dernières :

 Famille Platacanthomyidae - des loirs
 Famille Spalacidae - des rats et rats-taupes
 Sous-famille Myospalacinae
 Sous-famille Rhizomyinae
 Sous-famille Spalacinae
 Famille Calomyscidae - des hamsters souriciformes
 Sous-famille Subfamily Calomyscinae
 Famille Nesomyidae - des rats
 Sous-famille Cricetomyinae
 Sous-famille Dendromurinae
 Sous-famille Mystromyinae
 Sous-famille Nesomyinae
 Sous-famille Petromyscinae
 Famille Cricetidae - des campagnols, lemmings, souris, rats et hamsters
 Sous-famille Arvicolinae
 Sous-famille Cricetinae
 Sous-famille Neotominae
 Sous-famille Sigmodontinae
 Sous-famille Tylomyinae
 Famille Muridae - des rats, gerbilles, souris
 Sous-famille Deomyinae
 Sous-famille Gerbillinae
 Sous-famille Leimacomyinae
 Sous-famille Lophiomyinae
 Sous-famille Murinae

Phylogénie 
La phylogénie suivante de plus de 70 genres de Muroidea, basée sur l'analyse phylogénétique moléculaire du gène de la protéine de liaison aux rétinoïdes interphotorécepteurs (IRBP), provient de Jansa & Weksler (2004 : 264). Bien que les Platacanthomyidae n'aient pas été analysés par Jansa & Weksler (2004), une étude de Fabre et al. 2012 suggère qu'il s'agit de la lignée la plus basale de Muroidea.

Références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Rongeur (nom scientifique)
Rodentia